Puerto Cortés kan syfta på:

Costa Rica 

 Ciudad Cortés, ort, Puntarenas,

Honduras 

 Puerto Cortés (kommun), Departamento de Cortés, 
 Puerto Cortés (ort),